Неделчо Неделчев може да се отнася за:

 Неделчо Неделчев (1876 – 1925) – български политик;
 Неделчо Неделчев (1887 – 1971) – български писател;
 Неделчо Неделчев (1890 – 1969) – български растениевъд;
 Неделчо Неделчев – финансист и зам-министър на транспорта и съобщенията (2003 – 2005).